Ступак — фамилия. Известные носители:
 Ступак, Григорий Лаврентьевич (1922—1972) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Ступак, Иван Иванович (род. 1960) — украинский политик.
 Ступак, Кирилл Сергеевич (род. 1990) — белорусский шахматист, гроссмейстер.
 Ступак, Неонила Захаровна (1915—1999) — трактористка Пиротчинского торфопредприятия (Сумская область), Герой Социалистического Труда.
 Ступак, Никита Петрович (род. 1987) — российский лыжник.
 Ступак (Белорукова), Юлия Сергеевна (род. 1995) — российская лыжница.